Содре — бразильське прізвище.

Відомі носії 

 Бенжамін Содре (1892—1992) — бразильський футболіст початку XX століття.
 Вісенте Содре (1465—1503) — португальський віце-адмірал.
 Жоанідія Содре (1903—1975) — бразильська піаністка, композитор і диригент.
 Лауро Содре (1858—1944) — бразильський військовий, політичний і державний діяч.
 Нельсон Содре (1911—1999) — бразильський історик, соціолог, економіст.